Cattive compagnie (Bad Company), film diretto da Robert Benton (1972)
Cattive compagnie (Bad Influence), film diretto da Curtis Hanson (1990)